Johannisbach ist Name und Abschnittsname von Fließgewässern:

 Johannisbach (Aachen), linker Zufluss der Pau oder des Paubachs an der Peterstraße, kreisfreie Stadt Aachen, Nordrhein-Westfalen

 Johannisbach, Oberlaufname der Aa (Werre), bis Milse, kreisfreie Stadt Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
 Johannisbach (Lasbach), rechter Zufluss des Lasbachs (zum Fischbach) vor Quierschied, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Johannisbach, Nebenname des Mühlbach (Dreisam) (zur Dreisam) oder seines linken Zuflusses Stegenlach in Buchheim, Gemeinde March, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Johannisbach oder eher Johannesbach (Nims), linker Zufluss der Nims an der Nimshuscheidermühle, Ortsgemeinde Nimshuscheid, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Johannisbach (Pau) – siehe oben → Johannisbach (Aachen)
 Johannisbach, kurzer Teilungsarm des Reckbachs (zum Abrocksbach) bei Steinhagen, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Johannisbach (Rodauer Bach), linker Oberlauf des Rodauer Bachs bis nahe Asbach, Gemeinde Modautal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Siehe auch:
 Johannesbach